Насір ад-Дін ібн Мухіддін аль-Хасані, Абд аль-Ка́дір (Абд аль-Кадер, Насір ад-Дін ібн Мухіддін аль-Хасані; *6 вересня 1808 — пом.26 травня †1883) — керівник повстання алжирців проти французьких колонізаторів.

 Ферхан Хасані (,  18 червня 1990, Тетово) — македонський футболіст, півзахисник клубу «Шкендія».